Речна́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Речная улица — улица в Абакане.
 Речная улица — улица в Архангельске.
 Речная улица — улица в Вельске.
 Речная улица — улица в Белгороде.
 Речная улица — улица в Данкове.
В Казани:
Речная улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Речная улица — улица в посёлке Щербаково Авиастроительного района.
 Речная улица — улица в Королёве Московской области.
Речная улица — улица в Красногорске Московской области.
 Речная улица — улица в Липецке.
 Речная улица — улица в Новосибирске.
 Речная улица - улица в Новороссийске.
 Речная улица — улица в Новочеркасске.
 Речная улица — улица в Петрозаводске.
 Речная улица — улица в Самаре.
 Речная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Речная улица — улица в Старо-Панове.
 Речная улица — улица в Стрельне.
 Речная улица — улица в Песочном.
 Речная улица — улица в Усть-Ижоре.
 Речная улица — упразднённая улица в Кировском районе.
 Речная улица — улица в Северодвинске.
 Речная улица — улица в Твери.

Украина 
 Речная улица — улица в Донецке.
 Речная улица — улица в Николаеве.
 Речная улица — улица в Харькове.
 Речная улица — улица в Киеве.